First Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Evangelical Lutheran Church (Gypsum, Colorado), NRHP-ID 93000576
 First Evangelical Lutheran Church (Galveston, Texas), NRHP-ID 84001688